Seja  um polinômio de grau n com coeficientes inteiros. Então f(x) tem uma raiz racional p/q se p for um divisor de a0 e q for um divisor de an.

Equações polinomiais